Геологоразведка — разведка месторождений полезных ископаемых.

Населённые пункты 
 Геологоразведка — деревня в Абзелиловском районе Башкортостана.
 Геологоразведка — деревня в Соликамском районе Пермского края.

См. также 
 Геологоразведка — российское федеральное государственное унитарное научно-производственное предприятие.